Burkert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Burkert (* 1959), deutscher Astrophysiker
 Bertram Burkert (* 1994), deutscher Jazzmusiker
 Gertraud Burkert (* 1940), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Gloria Burkert (* 1946), deutsche Filmproduzentin
 Karel Burkert (1909–1991), tschechoslowakischer Fußballtorhüter
 Karl Burkert (1884–1979), deutscher Schriftsteller
 Marianne Burkert-Eulitz (* 1972), deutsche Politikerin (B' 90/Grüne) und Rechtsanwältin
 Martin Burkert (Sportschütze) (* 1957), österreichischer Sportschütze
 Martin Burkert (* 1964), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)

 Oskar Burkert (* 1951), deutscher Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen, CDU)
 Otto Burkert (1880–1944), deutscher Organist und Chorleiter
 Rudolf Burkert (1904–1985), tschechischer Skisportler
 Walter Burkert (1931–2015), deutscher Altphilologe